Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Connecticut.

Oameni
Connecticut